Weischner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian David Friedrich Weischner († 1793), Fechtmeister in Gotha, Dresden und Leipzig
 Johannes Weischner (ca. 1515–1589), Universitätsbuchbinder in Jena
 Lukas Weischner (1550–1609), Bibliothekar und Universitätsbuchbinder in Helmstedt und Jena
 Siegmund Carl Friedrich Weischner, (1703–1774), Fechtmeister in Weimar